Castelforte ima više značenja:
 Castelforte, Latina
 Castelforte, Lecce